Lac Tortu ist der Name von

* Lac Tortu (Laurentides), Québec, 
 Lac Tortu (Saguenay/Lac-Saint-Jean 1) bei Lac-Ashuapmushuan Québec,
 Lac Tortu (Saguenay/Lac-Saint-Jean 2), bei Saint-David-de-Falardeau Québec,